Numele de iarbă-roșie se poate referi la următoarele plante:
 Bidens cenuus
 Polygonum bistorta
 Polygonum persicaria